Frug steht für:

 Simon Frug (1859–1916), jüdischer Volksdichter

FRUG steht als Abkürzung für:
 Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetz

Abkürzung